Roketnitz bzw. Roketnice bezeichnet

 Rokytnice nad Rokytnou, Minderstadt in Tschechien
 Rokytnice u Přerova, Gemeinde in Tschechien
 Rokytnice u Slavičína, Gemeinde in Tschechien